A 2014. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi lesiklás versenyszámát február 9-én rendezték. A verseny helyi idő szerint 11 órakor, magyar idő szerint 8 órakor kezdődött. Az aranyérmet az osztrák Matthias Mayer nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí a 2014. évi téli olimpiai játékokon